Famille Stoppa ;
 Dominique Stoppa-Lyonnet, née le  à Paris, est une médecin généticienne et femme politique française ;
 Jean-Baptiste Stoppa (1623-1692), officier suisse au service de France.
 Jean-Pierre Stoppa (1621-1701), officier suisse, diplomate au service du roi Louis XIV.
 Paolo Stoppa (, Rome - , Rome) est un acteur italien.
Patronyme italien